Meichen Island kan syfta på följande platser:

Kina 

 Meizhou Dao, ö, Fujian,

Marshallöarna 

 Meichen, ö, Wotje, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar